Watch the Throne er et studiealbum fra 2011 af Jay-z og Kanye West.

Numre 
 "No Church in the Wild"
 "Lift Off"
 "Niggas in Paris"
 "Otis"
 "Gotta Have It"
 "New Day"
 "That's My Bitch"
 "Welcome to the Jungle"
 "Who Gon Stop Me"
 "Murder to Excellence"
 "Made in America"
 "Why I Love You"

Album fra 2011